Pont de Sèvres (brug)
Pont de Sèvres (metrostation)